Severin Løvenskiold er navnet på flere personer:

 Severin Leopoldus Løvenskiold (1719-1776) – dansk-norsk godsejer og lensbaron
 Severin Løvenskiold (1743-1818) – dansk-norsk godsejer
 Severin Løvenskiold (1777-1856) – norsk statsmand og politiker

Se også 
 Herman Severin Løvenskiold
 Severin Jacob Løvenskiold